Jasmine Byrne (Riverside, 23 de janeiro de 1985) é uma atriz pornográfica norte-americana. Ela tem origem mexicana e indígena.

Biografia 
Byrne nasceu em Riverside, Califórnia, filha de pais mexicanos de Los Angeles. Começou a atuar em filmes pornôs em 2004. Seu primeiro filme foi Young Tight Latinas 6. Até o começo de 2006 participara de pouco mais de cem filmes.

Filmografia parcial

Prêmios e indicações

AVN (Adult Vídeo News) 
 2006 - Indicada na categoria Best Anal Sex Scene, Video
 2006 - Indicada na categoria Best Group Sex Scene, Video
 2006 - Indicada na categoria Best New Starlet
 2006 - Indicada na categoria Best Tease Performance
 2006 - Indicada na categoria Best Threeway Sex Scene, Video
 2007 - Indicada na categoria Best Group Sex Scene – Video
 2007 - Indicada na categoria Best Tease Performance
 2007 - Indicada na categoria Female Performer of the Year
 2009 - Indicada na categoria Best All-Girl Group Sex Scene
 2009 - Indicada na categoria Best Group Sex Scene

XRCO (X-Rated Critics Organization) 
 2005 - Indicada na categoria melhor revelação do ano
 2005 - Indicada na categoria "Orgasmic Oralist"

Outros 
 2005 - Melhor Performance Feminina - Rog Awards Critic's Choice
 2005 - Melhor na categoria "Best Newbie" - Rog Awards Critic's Choice

Ligações externas 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência mexicana
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Descendentes de indígenas dos Estados Unidos
Naturais de Riverside (Califórnia)